2 miejscowości w Polsce: 
 Moraczewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Łubowo 
 Moraczewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Rydzyna

Linki zewnętrzne